Політехні́чна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Політехнічна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Політехнічна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Політехнічна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Політехнічна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Політехнічна вулиця — вулиця в місті Харків.
 Політехнічна вулиця — вулиця в місті Вінниця.

Вулиці